Forfaitair was een Nederlands  vakblad voor fiscale studenten.
Het was een uitgave van het Landelijk Overleg Fiscalisten en Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers.     
Het blad verscheen 10 keer per jaar en bevatte artikelen over actuele fiscale zaken, besprekingen van recente jurisprudentie en columns. 
In 2013 is de laatste editie van dit blad verschenen.

Externe link
https://web.archive.org/web/20151016161620/http://www.forfaitaironline.nl/

Studentenblad